Die Qualifikation zur Futsal-Europameisterschaft 2018 wurde vom 24. Januar bis zum 27. September 2017 in insgesamt 14 Gruppen und einem Play-off ausgetragen. Neben dem EM-Gastgeber Slowenien konnten in der Qualifikation die weiteren elf Startplätze gesichert werden. In der Vorrunde spielten die Teilnehmer mit dem schlechtesten UEFA-Koeffizienten in sieben Gruppen gegeneinander. Die Gruppensieger rückten in die Qualifikationsrunde auf. Die Zweitplatzierten und der beste Drittplatzierte der Qualifikationsrunde spielten in einem Play-off die letzten vier Startplätze für die EM in Slowenien aus.

Teilnehmende Länder

Vorrunde

Qualifikationsrunde

Spielorte 

Vorrunde
 Gruppe A
 Olympia-Palast, Tiflis, Georgien
 Gruppe B
 The Point 4, Hereford, England
 Gruppe C
 Zemgales Olimpiskais centrs, Jelgava, Lettland
 Gruppe D
 Kultur- und Sportpalast, Warna, Bulgarien
 Gruppe E
 Eleftheria-Halle, Nikosia, Zypern
 Gruppe F
 Siemens Arena, Vilnius, Litauen
 Gruppe G
 Tercentenary Sports Hall, Gibraltar

Qualifikationsrunde
 Gruppe 1
 Sportpalast Tiflis, Tiflis, Georgien
 Gruppe 2
 Sporthalle Baku, Baku, Aserbaidschan
 Gruppe 3
 Sportpalast Kiew, Kiew, Ukraine
 Gruppe 4
 Sala Polivalentă din Călărași, Călărași, Rumänien
 Gruppe 5
 Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Elbląg, Polen
 Gruppe 6
 Almaty Arena, Almaty, Kasachstan
 Gruppe 7
 Gazanfer Bilge Spor Salonu, Büyükçekmece, Türkei

Vorrunde 
Die in den Tabellen farblich unterlegten Mannschaften zogen in die Qualifikationsrunde ein.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Qualifikationsrunde 
Die gelblich unterlegten Mannschaften qualifizierten sich für das Endturnier in Slowenien. Die grünlich unterlegten Mannschaften zogen in die Play-off-Runde ein.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Play-off 
In die Play-off-Runde zogen die Gruppenzweiten sowie der beste Gruppendritte aus der Qualifikationsrunde ein. Sie spielten die letzten Startplätze für das EM-Turnier aus.

Hinspiele

Rückspiele

Weblinks 
 de.uefa.com: Komplette Ergebnislisten der UEFA

Futsal-Europameisterschaft
Futsalveranstaltung 2017
Sportveranstaltung in Georgien
Sportveranstaltung in England
Sportveranstaltung in Lettland
Sportveranstaltung in Bulgarien
Sportveranstaltung in Nikosia
Sportveranstaltung in Vilnius
Sportveranstaltung in Gibraltar
Sportveranstaltung in Aserbaidschan
Sportveranstaltung in der Ukraine
Sportveranstaltung in Rumänien
Sportveranstaltung in Polen
Sportveranstaltung in Kasachstan
Sportveranstaltung in der Türkei
Futsal (Slowenien)